Freedom Park peut désigner :

Aux États-Unis 
 Freedom Park, un parc linéaire surélevé de deux pâtés de maisons à Arlington, en Virginie ; 
 Freedom Park, un grand parc urbain à Atlanta, en Géorgie ; 
 Freedom Park, un grand parc urbain à Charlotte, en Caroline du Nord ;  
 Freedom Park, un parc extérieur et un musée maritime, à Omaha, dans le Nebraska, à la Greater Omaha Marina ; 
 Miami Freedom Park, un projet de stade de football à Miami.

En Afrique 
 Freedom Park, un parc commémoratif, à Lagos, au Nigeria ; 
 Freedom Park, un parc et mémorial situé à Pretoria, en Afrique du Sud.